Suplex steht für:

 eine Kampftechnik beim Wrestling, siehe Liste der Wrestling-Kampftechniken #Suplessen
 ein Griff beim Ringen, siehe Ringen #Grifftechniken